PIX est un sigle qui peut faire référence à :
 Cisco PIX ;
 Performance Investigator for Xbox ;
 Pico, dans les Açores au Portugal, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Pix peut faire référence à :
 l'abréviation de picture, image en anglais ;
 Pix ou certification Pix, un service public en ligne permettant à ses utilisateurs d'évaluer, développer et certifier leurs compétences numériques, en France ;
 Pix, une revue sur le cinéma anglaise.

Voir aussi 
 PIX 11, le nom de marque - depuis 2008 - de WPIX, une station de télévision américaine située à New York.